Лиманчик:

 Небольшой лиман.
 «Лиманчик» —  база отдыха Ростовского государственного университета.